Zachar der Zachár ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Zachar (1945–1978), deutscher Rockmusiker
 Imre Zachár (1890–1954), ungarischer Schwimmer und Wasserballspieler
 Jacob Zachar (* 1986), US-amerikanischer Schauspieler
 József Zachar (1943–2009), ungarischer Historiker
 Jozef Zachar (1920–2013), slowakischer Szenarist

Siehe auch
 Zacher, Zacherl, Zachert, Zaher und Sacher